Octavia kan syfta på

 Octavia (namn) – ett kvinnonamn som medlemmar av gens Octavius eller dess ättlingar bar
Octavia (pjäs) – skådespel av Seneca den yngre
598 Octavia - en asteroid
 Škoda Octavia – en bilmodell från det tjeckiska bilmärket Škoda Auto

Personer
Claudia Octavia (40–62), dotter till kejsar Claudius och Messalina
Octavia Thurina Minor (69–11 f.Kr.), Augustus syster och mor till Marcellus
Octavia Maior (100-talet f.Kr.), dotter till Gaius Octavius 
Octavia Hill (1838-1912), en brittisk författare
Octavia Sperati (skådespelare) (1847-1918), en norsk skådespelerska
 Octavia Carlén (1828–1881), en svensk författare
 Octavia Butler (1947–2006), en amerikansk science fiction-författare
 Octavia Spencer (1970–), en amerikansk skådespelare